Svinenská brána, městská brána umístěná na silnici vedoucí do Trhových Svinů, vznikla ve více městech:
 Svinenská brána (České Budějovice)
 Svinenská brána (Třeboň)